Анастас Стоянов може да се отнася за:

 Анастас Стоянов (около 1810 – 1873) – български възрожденски деец и общественик
 Анастас Стоянов (1854 – 1930) – български композитор
 Анастас Стоянов (1865 – 1898) – български възрожденски деец, просветен деец и общественик
 Анастас Стоянов (1884 – ?) – български революционер
 Анастас Стоянов (1931 – 2004) – български поет и писател

Вижте също 
 Насте Стоянов (1840 – 1915) – български възрожденец